Membro del Parlamento e cancelliere dello Scacchiere, protagonista nobile protestante nella rivoluzione del 1688 in Inghilterra, era sindaco di Chester e autore, è stato nominato, il 17 aprile 1690, come conte di Warrington per il re Guglielmo III.

Note

Bibliografia 
 Burke's Peerage & Baronetage

Voci correlate 
 Conte di Stamford e Warrington
 Baronetto

Collegamenti esterni 
 Dunham Massey @ www.nationaltrust.org.uk

Conti Pari d'Inghilterra
Nobili britannici del XVII secolo